Международный теннисный турнир в Истборне 2013 (под спонсорским названием AEGON International 2013) — 39-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин и женщин, проводящегося в британском городе Истборн и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250 и тура WTA в рамках премьер-серии.

В 2013 году турнир прошёл с 17 по 22 июня. Соревнование завершало европейскую серию травяных турниров, подготовительную к Уимблдону.

Прошлогодние победители:
 в мужском одиночном разряде —  Энди Роддик
 в женском одиночном разряде —  Тамира Пашек
 в мужском парном разряде —  Колин Флеминг и  Росс Хатчинс
 в женском парном разряде —  Нурия Льягостера Вивес и  Мария Хосе Мартинес Санчес

Общая информация 
Первым номером посева в мужском одиночном турнире стал Милош Раонич (№ 15 в мире на тот момент); но канадец не смог подтвердить свой статус, уступив уже на старте. В его отсутствие титул разыграли Фелисиано Лопес и Жиль Симон, где несеянный испанец смог сломить сопротивление второй ракетки турнира из Франции в решающем сете, выиграв свой первый титул на этом уровне более чем за три года. Жиль впервые уступил титульный матч, где он смог выиграть сет. Прошлогодний чемпион — Энди Роддик — не защищал свой титул.

В парном призе лидеры посева выступили много удачнее: Александр Пейя и Бруно Соарес уступили за четыре матча турнира лишь сет, выиграв свой шестой совместный титул. В финале австриец и бразилец переиграли Джонатана Маррея и Колина Флеминга (единственного чемпиона турнира-2012 защищавшего свой титул).

Первым номером посева в женском одиночном турнире стала Агнешка Радваньская (№ 4 в мире на тот момент). Как и лидер заявки мужского турнира польская спортсменка ограничила своё участие в соревновании одним матчем, а само соревнование свелось к матчу двух несеянных спортсменок, где Елена Веснина переиграла Джейми Хэмптон, начавшую свой турнирный путь ещё в отборочном соревновании. Прошлогодняя чемпионка — Тамира Пашек — защищала свой титул, но уступила уже на старте.

Как и у мужчин, у женщин парный титул также достался лидерам посева: Надежда Петрова и Катарина Среботник также уступили за четыре матча турнира лишь сет, а в финале переиграли несеянный альянс Моника Никулеску / Клара Закопалова. Россиянка и словенка выиграли четвёртый совместный титул. Прошлогодние чемпионки: Нурия Льягостера Вивес и Мария Хосе Мартинес Санчес — не защищали свой титул.

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 
  Фелисиано Лопес обыграл  Жиля Симона со счётом 7-6(2), 6-7(5), 6-0.
 Лопес выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Симон уступил 1-й финал в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Финал

Секция 2

Финал

Женщины. Парный турнир 
  Надежда Петрова /  Катарина Среботник обыграли  Монику Никулеску /  Клару Закопалову со счётом 6-3, 6-3.
 Петрова выигрывает 3-й титул в сезоне и 24-й за карьеру в туре ассоциации.
 Среботник выигрывает 3-й титул в сезоне и 33-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Международный теннисный турнир в Истборне
 Мировой тур ATP 2013 года
 WTA Тур 2013 года
 Тур ATP 250
 Премьер-турниры WTA

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте ATP 
 Профиль турнира на сайте WTA 
 
 

Великобритания
Теннис
Июнь 2013 года
2013